Ґілліан Пранс Сер Ґілліан Пранс (Ghillean Prance) (нар. 13 липня 1937) — британський ботанік та еколог.

 «Парк Де Пранс» — стадіон, XVI округ Парижа.